Федерер, Герберт (1920—2010) — американский математик.
Федерер, Роджер (род. 1981) — швейцарский теннисист.